Toto je seznam obcí v Maďarsku, jejichž název začíná písmenem S.

Reference

S